Чонград (, , , также Црноград / Crnograd) — город на юге Венгрии, в медье Чонград. Расположен на берегу реки Тиса. Население — 17 686 человек.

До прихода мадьяр назывался славянским именем Черниград. Позднее король Иштван (1000—1038) сделал город центром государственного управления, имя которого перешло на целый комитат. После монгольского вторжения в Венгрию (1240—42) потерял былое значение.

Население

Города-побратимы

Примечания

Литература 
 Jarosław Swajdo, Węgry, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2014, ISBN 978-83-7576-198-6, s. 165.

Города Венгрии